Berkelpoort (Valkenburg)
Berkelpoort (Zutphen)